Казальморо () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Мантуя.

Население составляет 2049 человек, плотность населения составляет 158 чел./км². Занимает площадь 13 км². Почтовый индекс — 46040. Телефонный код — 0376.

Покровителем коммуны  почитается святой первомученик Стефан, празднование 26 декабря.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта